Карим Зедалка (; род. 9 июня 2000, Пертюи, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Франция) — алжирский футболист, полузащитник футбольного клуба «Наполи».

Биография 
Карим Зедалка родился 9 июня 2000 года. Футбольную карьеру начал в молодёжных клубах французской « Ниццы», в 2018 перешел в систему «Наполи». На профессиональном уровне стал выступать с сезона 2020/2021, но полгода Чемпионата и Кубка просидел на скамейке. На вторую половину сезона был отдан в аренду в клуб Третьей лиги «Кавезе». В сезоне 2021/2022 был арендован бельгийским клубом «Шарлеруа», выступающим в Лиге Жюпиле. Дебютировал в Высшей лиге Бельгии 28 августа 2021 года, выйдя на замену в конце матча.

30 июня 2022 года вернулся в Италию.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Серии А

Футболисты Алжира
Игроки ФК «Кавезе»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Наполи»